Восьмого Березня острів — острів в морі Лаптєвих, Росія
Восьмого Березня мис — мис на сход півострова Таймир, Росія